Fleury, település Franciaországban, Aisne megyében
Fleury, település Franciaországban, Manche megyében
Fleury, település Franciaországban, Moselle megyében
Fleury, település Franciaországban, Oise megyében
Fleury, település Franciaországban, Somme megyében
Fleury, település Franciaországban, Fleury (Pas-de-Calais) megyében
Fleury-la-Rivière, település Franciaországban, Marne megyében
Fleury-la-Forêt, település Franciaországban, Eure megyében
Fleury-sur-Orne, település Franciaországban, Calvados megyében
Fleury-sur-Andelle, település Franciaországban, Eure megyében